Jochum puede hacer referencia a:
 Eugen Jochum (1902-1987), director de orquesta alemán.
 Georg Ludwig Jochum (1909-1970), director de orquesta alemán.
 Michael Jochum, músico de rock estadounidense.